Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 10 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ji Chunmei et Sun Shengnan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Bali
2007 en Indonésie
Tennis en septembre 2007